Račići (Foča-Ustikolina, BiH)
Račići (Foča, BiH)